

Cidades 
 Falkenstein (Baviera)
 Falkenstein (Renânia-Palatinado)

Desambiguações de topônimos